

Pessoas
Arturo Paoli
Gino Paoli
Marco-Aurelio De Paoli
Pasquale Paoli

Localidades

Paoli (Colorado)
Paoli (Indiana)
Paoli (Oklahoma)
Paoli (Pensilvânia)

Desambiguação